Milenrama puede referirse a:

 el nombre común de la planta Achillea millefolium; 
 el nombre común de la planta Achillea tomentosa;
 el nombre común de la planta Myriophyllum spicatum.